Fränzel ist ein Familienname. Zur Bedeutung siehe Frenzel.

Namensträger 
 E. Dieter Fränzel (* 1935), deutscher Kultur- und Medienpädagoge, Musikproduzent und Autor
 Helmut Fränzel (1928–2003), Leiter des Ostbüros der SPD in den 1960er und 1970er Jahren und später freier Publizist, siehe Helmut Bärwald
 Hildegard Fränzel (1895/1898–1970), deutsche Schauspielerin
 Marcel Fränzel (* 1960), niederländischer Politiker
 Thomas Fränzel (* 1979), deutscher Schauspieler
 Walter Fränzel (1889–1968), Vertreter der Lebensreform-Bewegung; Philologe, Pädagoge und Schulgründer sowie Autor von Theaterstücken

Siehe auch 
 Francl
 Fränzl
 Franzl
 Frenzel
 Frentzel
 Emil Franzel (1901–1976), deutscher Historiker
 Oscar Fraentzel (1838–1894), deutscher Mediziner und Hochschullehrer

Familienname